Турнир «Skate Canada International 2016» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2016/2017. Турнир состоялся в третий раз в шестом по населению канадском городе Миссиссога с 28 по 30 октября 2016 года. Организатором турнира является Skate Canada (канадская федерация) при поддержке ИСУ.

Соревнования прошли в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня текущего года. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений о снятия с турнира.

Финская пара Сесилия Тёрн и Юссивилле Партанен заменили танцоров из Словакии Федерику Тесту и Лукаша Цолли; где партнёрша приняла решение завершить спортивную карьеру. В конце сентября ИСУ решило заменить российскую одиночницу Марию Артемьеву на кореянку Ким На Хён. За несколько часов до старта снялись российские парники Вера Базарова и Андрей Депутат и канадская одиночница Вероник Малле.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2016 году
Октябрь 2016 года
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Международные спортивные соревнования в Миссиссоге